paus Gregorius III, paus (731-741)
 Gregorius III van Alexandrië, Grieks-orthodox patriarch van Alexandrië (1354-1366)
 Gregorius III Mammas, patriarch van Constantinopel (1443-1450)
 Gregorius III van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1483-1497)
 Ignatius Gregorius III, Syrisch-orthodox patriarch van Antiochië (1745-1768)